In 1959/60 werd het vijftiende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tasmania 1900 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Voor het eerst werd een club uit Berlijn niet laatste, maar voorlaatste. Tasmania telde vijf punten voorsprong op FK Pirmasens.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1959/60
Oberliga Berlin